Cima di Nasta – montagna delle Alpi Marittime
Nasta – nome d'arte utilizzato dal rapper italiano Anastasio